Коротковский сельский округ

Белгородская область 

 Коротковский сельский округ Корочанского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Коротковский сельский округ Красночикойского района